Promise () может означать:

  (The) Promise:
 «The Promise» (2008) — сингл британской поп-группы Girls Aloud;
 Promise (1985) — второй альбом английской соул-группы Sade;
 The Promise (2010) — сборный альбом Брюса Спрингстина;
 The Promise (2008) — альбом группы Il Divo;
 The Promise (2004) — пятый студийный альбом блюз-рок-группы Vaya Con Dios;
 Promise в программировании — способ организации асинхронного кода — объект, представляющий результат успешного или неудачного завершения асинхронной операции.
  — международная (тайваньская) компания, производитель чипов контроллеров жёсткого диска и систем хранения данных.

 Promises:
 «Promises» (1978) — песня Эрика Клэптона с альбома Backless.
 «Promises» (1999) — песня ирландской рок-группы The Cranberries;
 «Promises» (2011) — песня британской электронной группы Nero.
 «Promises» (2007) — песня Сиары.
 «Promises» (1991) — песня британской поп группы Take That.
 «Promises» (2018) — песня Кельвина Харриса и Сэма Смита

См. также 
 Промис

Примечания